Saint Elme ou Saint-Elme peut désigner :

Saints 
 Saint Érasme de Formia, dit saint Elme en français et san Elmo ou san Telmo en espagnol, patron des marins.
 Saint Pedro González Telmo (✝ 1246), patron des marins espagnols et portugais, également appelé saint Elme.

Lieux 

 le fort Saint-Elme entre Collioure et Port-Vendres, en France
 le château Saint-Elme sur la colline du même nom à Naples, en Italie
 le fort Saint-Elme (Malte) à La Valette
 Saint Elmo, ville-fantôme du Colorado, aux États-Unis
 la citadelle Saint-Elme à Villefranche-sur-mer, en France
 l'école Saint-Elme à Arcachon, en France. De 1872 à 1880, elle fut la première École centrale maritime nationale à former les futurs cadres de la marine marchande sur un navire-école : le Saint-Elme

Autres  
 le branle de Saint-Elme, danse des marins de Marseille
 le feu de Saint-Elme, phénomène physique
 Ida Saint-Elme (1776-1845), aventurière, courtisane et écrivaine néerlandaise
 Émile Dosquet, dit Saint-Elme (1855-1884), journaliste français
 , film américain de 1923 d'après un roman éponyme d'Augusta Evans Wilson
 St. Elmo's Fire, film américain de 1985 réalisé par Joel Schumacher
 Saint-Elme (comics), super-héros créé par Marvel Comics
 , une société secrète d'étudiants de l'université Yale aux États-Unis, liée à la fraternité Delta Phi

Voir aussi 
 , pour les lieux désignés par le nom espagnol de ces saints

Notes et références 

Homonymie de titre